Skrót FP może oznaczać:
 Farmakopea Polska
 FrontPage
 Federalist Papers
 Força Portugal
 Faster Pussycat
 Flux Pavilion
 Facepalm
 Fundusz Pracy
 Foreign Policy
 Fat Princess 
 Falcon Patrol 
 Freedom Party
 Folkpartiet
 Force Publique
 Friends Provident
 Financial Post